Kuulinnguaq bezeichnet:
 Kuulinnguaq (Bucht), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kuulinnguaq (Sund, Imillup Sallersua), Sund im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Kuulinnguaq (Sund, Tulugannguup Avannarlersua), Sund im Distrikt Maniitsoq, Grönland